Вільям Генрі Гарві (William Henry Harvey; 5 лютого 1811, Лімерик — 15 травня 1866, Торкі) — ірландський ботанік та міколог.

Біографія 
Вільям Генрі Гарві народився 15 лютого 1811 року під містом Лімерик в родині квакера та процвітаючого торговця Джозефа Мессі Гарві.

Початкову освіту здобув у школі в Балліторі (графство Кілдер). У віці 15 років головним інтересом Гарві стали морські водорості.

Вільям Генрі Гарві був куратором гербарію Триніті-коледжу та професором ботаніки Королівського товариства Дубліна.

Вільям Генрі Гарві помер від туберкульозу 15 травня 1866 року у місті Торкіта був там похований.

Наукова діяльність 
Вільям Генрі Гарві спеціалізувався на мохоподібних, водоростях, насіннєвих рослинах та на мікології. Описав більш як 750 видів та понад 75 родів водоростей.

Публікації 
 William Henry Harvey. 1833. Div.II. Confervoideae. Div.III. Gloiocladeae. In, Hooker, W.J. (Ed.) The English flora of Sir James Edward Smith 5. London.
 William Henry Harvey. 1834. Algologhical illustrations. No. 1 Remarks on some British algae and descriptions of a new species recently added to our flora. J. Bot., Hooker 1: 296—305.
 William Henry Harvey. 1838. The Genera of South African Plants. Cape Town, 429 pp.
 William Henry Harvey. 1841. A Manual of the British Algae
 William Henry Harvey. Description of Ballia, a new genus of Algae. — Hooker's Journ. Bot. Bd 2
 William Henry Harvey. 1844. Description of a minute alga from the coast of Ireland. Annals and Magazine of Natural History. 14: 27-28.
 William Henry Harvey. 1844. Description of a new British species of Callithamnion (C. pollexfenii) Annals and Magagazine of Natural History. 14: 109—131.
 William Henry Harvey. 1844. Algae of Tasmania, J. of Bot., London, 3:428—454.
 William Henry Harvey. 1847. Phycologia Britannica. Plates 73—78). Reeve & Banham, London.
 William Henry Harvey. 1848. Phycologia Britannica. Plates 147—216). Reeve & Banham, London.
 William Henry Harvey. 1847. Nereis Ausrtralis or Algae of the Southern Ocean:… Transactions of the Royal Irish Academy. 22 (Science): 525—566. London.
 William Henry Harvey. 1848. Directions for Collecting and Preserving Algae. Am. Journ., Sci. and Arts, II, 6: 42—45.
 William Henry Harvey. 1849. A Manual of the British Marine Algae… John van Voorst, London.
 William Henry Harvey. 1849. Phycologia Britannica. Plates 217—294). Reeve & Banham, London.
 William Henry Harvey. 1850. Phycologia Britannica. Plates 295—354). Reeve & Banham, London.
 William Henry Harvey. 1850. Observations on the Marine Flora of the Atlantic States. Proc. Am. Assn. Adv. Sci., pp.  79—80.
 William Henry Harvey. 1851. Nereis Boreali-Americana:… Part I.— Melanospermaea. Smithsonian Institution.
 William Henry Harvey. 1853. Nereis Boreali-Americana:… Part II.— Rhodospermeae.
 William Henry Harvey. 1855. Some account of the marine botany of the colony of Western Australia. Transactions of the Royal Irish Academy, 22: 525—566.
 William Henry Harvey. 1855. Algae. In J.D.Hooker, The Botany of the Antarctic Voyage 2: Flora Nova-Zelandiae II. London, 211—266, pl. 107—121.
 William Henry Harvey. 1857. Nereis Boreali-Americana:… Part III.— Chlorospermeae.
 William Henry Harvey. 1857. Short description of some new British algae, with two plates. Nat. Hist. Rev. 4: 201—204.
 William Henry Harvey. 1858. List of Arctic Algae, Chiefly Compiled from Collections Brought Home by Officers of the Recent Searching Expeditiions. Smithsonian Contrib. to Knowledge. Part III, Supl. 2: 132—134.
 Harvey, William Henry & Otto Wilhelm Sonder. 1859—1933 Flora Capensis (7 vol. in 11)
 William Henry Harvey. 1860. Algae. Pages 242—383, pl. 185—196 in: The Botany of the Antarctic Voyage, Part III. Flora Tasmaniae. Vol. 2 (Ed. by J.D. Hooker) L.Reeve, London.
 William Henry Harvey. 1862. Phycologia Australica. Vol 4, Pl. 181—240. London.
 William Henry Harvey. 1862. Notice of a collection of algae made on the northwest coast of North America, chiefly at Vancouver's Island, by David Lyall, Esq., M.D., R.N., in the years 1859—1861. J. Linn. Soc. Bot. 6''': 157—177.
 William Henry Harvey. 1868. The Genera of South African Plants.'' (enlarged 2nd edition, edited by Sir J.D. Hooker). London.

Примітки

Посилання 
 William Henry Harvey
 National Botanic Gardens
 William Henry Harvey (1811—1866)

Джерела 
 

Автори ботанічних таксонів
Британські ботаніки
Британські мікологи